Sprinzenstein

ist der Name eines Adelsgeschlechts: 
 Sprinzenstein (Adelsgeschlecht), österreichisches Adelsgeschlecht

ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Franz von Lamberg-Sprinzenstein (1740–1822), österreichischer Diplomat und Kunstsammler
 Ferdinand Max von Sprinzenstein (1625–1679), österreichischer Adeliger und Landmarschall und General-Land-Oberst in Österreich unter der Enns

heißt folgendes geographisches Objekt:
 Sprinzenstein (Gemeinde Sarleinsbach), Ortschaft und Katastralgemeinde von Sarleinsbach, Oberösterreich

Siehe auch:
 Hoyos-Sprinzenstein
 Schloss Sprinzenstein